Amerikai Egyesült Államok
Macksville (Kansas)
Macksville (Nyugat-Virginia)